Медалът Леонард е висша международна награда на Метеоритното общество в областта на метеоритиката. Присъжда се от Съвета на Метеоритното общество не по-често от веднъж годишно, за изключителен принос към науката за метеоритите и тясно свързани с нея области. Създаден е през 1962 г. в чест на първия президент на обществото професор Фредерик Чарлз Леонард. Всеки учен има право да го получи, независимо от раса, националност, вероизповедание или сексуална ориентация. Първият медал е връчен на Рода У. Леонард, вдовица на покойния професор Леонард.

Източници 

Медали